Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma è stato battuto in finale da Novak Đoković con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (semifinale, quarto posto)
  Kevin Anderson (finale)

  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Karen Khachanov (semifinale, terzo posto)
  Chung Hyeon (quarti di finale)

Tabellone 

Incontro per il quinto posto

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Mubadala World Tennis Championship 2019